Perleťovka je český rodový název pro několik druhů vrubozubcovitých ryb:
 Geophagus Heckel, 1840
 Geophagus surinamensis – perleťovka surinamská
 Gymnogeophagus Miranda-Ribeiro, 1918
 Gymnogeophagus rhabdotus – perleťovka pruhovaná
 Satanoperca Günther, 1862
 Satanoperca jurupari – perleťovka velkohlavá

Související články 
 akara
 cichlida
 cichlidka
 kančík
 pestřenec
 tilápie
 tlamovec
 vrubozubec